Bernsau steht für:
 Bernsau (Overath), ein Ortsteil der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bernsau (Adelsgeschlecht), ein bergisches Adelsgeschlecht

Davon abgeleitet und in Zusammenhang dazu stehend:
 Großbernsau (Overath), ein Ortsteil der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alt-Bernsau, eine abgegangene Burganlage bei Bernsau in der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Großbernsau, eine Burgruine in der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bernsau ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Bernsau (1675–1750), Bürgermeister in Elberfeld
 Lutz Bernsau (* 1954), deutscher Künstler und Designer 
 Wilhelm V. (III.) von Bernsau (1514–1581), bergischer Marschall
 Wirich von Bernsau (1582–1656), klevischer Staatsmann